Старцев — українське та російське прізвище.

 Старцев Йосип Дмитрович — архітектор
 Старцев Максим Олександрович — український футболіст.

Українські прізвища
Російські прізвища